Ботани́ческий руче́й:
 Ботанический ручей — ручей в Москве, в районе Северного Бутова, правый приток реки Битцы.
 Ботанический ручей — ручей в Киеве.